Simon Sándor (1901–1977)  orvos, farmakológus
 Simon Sándor (1923–1989) kohómérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Simon Sándor (1929–2001) altábornagy, egyetemi tanár, az MTA doktora
 Simon Sándor (1951)festő
 Simon Sándor (1970) ejtőernyős

Jegyzetek